Charles Pinckney (gubernator)
 Charles Cotesworth Pinckney